Page County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Page County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000262
 Page County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 73002047